Ariel Electron (bürgerlich Ariel Müller) ist eine US-amerikanische Sängerin, Komponistin und Gründerin der Band Kore Kosmou.

Leben 
Ariel Electron wirkte bei unterschiedlichen Musikprojekten und Bands mit, wie bei X-Dream und Prime Suspect und gründete 2012 die Musikformation Kore Kosmou, in der auch der Filmmusikproduzent Holeg Spies, Thierry Gotti, Jon Klein, East Bay Ray und Patrick Savage mitwirkten.
Ariel Electron lebt und arbeitet in Hamburg.

Einzelnachweise

Weblinks 

Sänger
Komponist (Vereinigte Staaten)
US-Amerikaner
Geboren im 20. Jahrhundert
Frau